Ziegelbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Magnoald Ziegelbauer (1688–1750), deutscher Benediktinermönch und Historiker
 Max Ziegelbauer (1923–2016), deutscher römisch-katholischer Bischof